Jéromine Géroudet – ex sciatrice alpina francese
 Paul Géroudet – ornitologo e naturalista svizzero
 Tiffany Géroudet – schermitrice svizzera